ZBB steht für:
 Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, RWS-Verlag
 Zero-Base-Budgeting – Analyse- und Planungsmethode des Kostenmanagements
 Zugerbergbahn
 Zwischenbildberechnung von Fernsehgeräten, siehe Motion-Interpolation

Abkürzung